Józef Gołąb (1888–1916) – chorąży Legionów Polskich, rzeźbiarz, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Józef Gołąb (1904–1968) – profesor geolog i hydrogeolog.
 Józef Gołąb (1911–2000) – kapitan Wojska Polskiego, kapelan 14 pułku piechoty, więzień wielu obozów niemieckich
 Józef Gołąb (1929–2020) – polski piłkarz, zawodnik Cracovii